Calycina – rodzaj grzybów
 Calycina – rodzaj jeżowców